Флавий Ардавур Юниор () — восточно-римский консул и полководец.

Биография 
Он был сыном Аспара и внуком Ардавура, которые происходили из племени готов и аланов. У него было два брата —  и Юлий Патрикий. Во время консульства своего отца в 434 году Ардавур Юниор был претором, вероятно, в Константинополе. В 447 году стал консулом с Флавием Калепием. В начале правления восточного императора Маркиана, между 450 и 453, Ардавуром была одержана победа над варварами во Фракии. В награду за эту услугу в 453 году император назначил его на должность военного магистра Востока. В том же году Ардавур воевал с сарацинами вблизи Дамаска, а затем заключил с ними мирный договор.

После этого события он не принимал участия в других конфликтах. После смерти Маркиана императором стал Лев I. Ардавур стал склоняться к государственной измене. В 466 году он был смещен с должности военного магистра по обвинению в сношении с персидским двором. Император подозревал, что Ардавур со своим отцом сорвал поход против вандалов в 468 году.

В 469/470 году вспыхнул мятеж . Тот взял несколько укреплений, но императорским посланникам удалось устранить угрозу путём переговоров и не допустить серьёзных последствий. По одной из версий, Анагаст заявил, что он, якобы, был подстрекаем Аспаром и в доказательство предоставил императору письма. В 471 году Ардавур с отцом был убит в Халкидоне.

Примечания

Литература 
 Georg Ostrogorsky, Storia dell’Impero bizantino , Torino, Einaudi, 1968.
 Jones, Arnold Hugh Martin , John Robert Martindale, John Morris, «Ardabur iunior 1», The Prosopography of the Later Roman Empire, volume 2, Cambridge University Press, 1980, ISBN 0521201594.

Римские консулы V века
Военачальники Византии
Военные магистры
Военачальники V века